Марк Бендавід (англ. Marc Bendavid, нар. 1986) — канадський кіно- і телеактор.
 Авром Бендавід-Вал Авром Бендавід-Вал (англ. Avrom Bendavid-Val, 4 червня 1942(19420604), Вашингтон) — американський письменник, економіст, дослідник єврейської минувшини.